Le terme Bira désigne notamment :

Toponyme 

 Bira, commune du département de Boundoré, au Burkina Faso ;
 Bira est un village de l'île indonésienne de Sulawesi ;
 Bira, ou Bura, ou Boura (en grec : Βοῦρα) était une cité de la Ligue achéenne dans la Grèce antique ;
 Bira est l'un des principaux affluent du fleuve Amour traversant l'Oblast autonome juif en Russie.

Patronyme 

 Prince Bira était un pilote automobile thaïlandais ;
 Shagdaryn Bira, né en 1927, est un mongoliste et historien mongol ;
 Bira Dembélé est un footballeur français.

Divers 
 Les Bira sont un groupe ethnolinguistique de la République démocratique du Congo.

Homonymie de toponyme